Bercedo puede referirse a:

 Bercedo (Burgos), localidad de la Merindad de Montija (Burgos, España).
 Bercedo (Cantabria), localidad del municipio de Valdeolea (Cantabria, España).